

Geografia
 Gerli – città dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires

Persone
 Agostino Gerli (1744-1821) – architetto, decoratore e inventore italiano
 Eugenio Gerli (1923-2013) – architetto e designer italiano
 Umberto Gerli (1925-2006) – hockeista su ghiaccio italiano

Altro
 Rifugio Gerli-Porro – rifugio nel comune di Chiesa in Valmalenco, provincia di Sondrio